Druhé čtení může být:

 druhé čtení – fáze legislativního procesu
 druhé čtení – část bohoslužby slova